Knut – orso polare dello zoo di Berlino
 Knut – forma tedesca e scandinava del nome proprio di persona maschile Canuto
 Knut – frusta utilizzata nell'Impero russo per flagellare i criminali e gli oppositori politici
 Knut – gruppo musicale svizzero

Pagine correlate
Knuth